Plinio il Vecchio – soprannome di Gaio Plinio Secondo, scrittore e naturalista romano (23-79)
 Plinio il Giovane – soprannome di Gaio Plinio Cecilio Secondo, scrittore e senatore romano (61 circa – 113 circa), nipote del precedente
 Plinio – nome proprio maschile

Pagine correlate 

 Plinius